În domeniul educației, un profesor este o persoană care educă și învață pe alte persoane. Un profesor care educă un anumit student poate fi de asemenea descris ca un tutore personal. În multe țări, o persoană care dorește să devină profesor pentru școlile de stat trebuie mai întâi să obțină o calificare profesională sau o acreditare de la o universitate sau colegiu. Profesorii pot utiliza un plan de lecție, pentru a facilita învățarea, oferind un ciclu de studii care se referă la un standard de curriculum.

Rolul unui profesor poate varia între culturi. Educatorii din clasele primare predau alfabetul și aritmetică, sau unele dintre celelalte discipline școlare. Alte cadre didactice pot oferi instruire formală sau de formare profesională, de geografie, arte, religie sau de spiritualitate, civică, istorie, de viață sau de aptitudini.

La profesorii universitari, detaliile ierarhice sunt diferite. Ei dețin funcția universitară de profesor, indicată de prescurtarea „prof. univ.” și obligatoriu titlul de doctor în științe, echivalentul termenului din limba engleză Ph.D.

Descriere 
Un profesor este un cadru didactic universitar realizat și recunoscut. În majoritatea  Commonwealth, precum și în Europa de Nord, titlul de profesor este cel mai înalt grad academic la o universitate. În Statele Unite și Canada, titlul de profesor se aplică majorității cadrelor didactice post-doctorale, deci un procent mai mare este astfel desemnat. În aceste domenii, profesorii sunt cadre didactice cu diplome de doctorat sau calificări echivalente care predau în colegii și universități de patru ani. Un profesor emerit este un titlu acordat profesorilor selectați cu care universitatea dorește să continue să fie asociat datorită statutului lor și cercetării în curs. Profesorii emeriți nu primesc un salariu, dar li se oferă adesea un birou sau un spațiu de laborator, precum și utilizarea bibliotecilor, laboratoarelor etc. 

Termenul de profesor este de asemenea folosit în titlurile profesor asistent și profesor asociat, care nu sunt considerate posturi de profesor la nivel european. În Australia, titlul de profesor asociat este folosit în locul cititorului, clasându-se deasupra lectorului superior și sub profesor plin.

Dincolo de faptul că dețin titlul academic adecvat, universitățile din multe țări oferă, de asemenea unor artiști notabili, sportivi și demnitari străini titlul de profesor onorific, chiar dacă aceste persoane nu au calificările academice necesare în mod obișnuit pentru profesori și nu preiau profesii. Cu toate acestea, acești „profesori”, de obicei, nu desfășoară activități academice pentru instituția care acordă finanțare. În general, titlul de profesor este strict folosit pentru poziții academice, mai degrabă decât pentru cei care îl dețin pe bază de onoare.

În ficțiune
Imaginile ficționale tradiționale ale profesorilor, în conformitate cu un stereotip, sunt persoane timide și absente, adesea pierdute în gândire. Din anii 1980 și 1990, au fost reevaluate diverse stereotipuri, inclusiv profesori. Scriitorii au început să descrie că profesorii sunt doar ființe umane normale și ar putea fi destul de bine pregătite în abilități, excelează atât în inteligență, cât și în aptitudinile fizice.

Note

Bibliografie
 Vîrtop Sorin-Avram, Boncea Amelia Georgiana(2015): Premise și modele pedagogice în formarea pentru profesiunea didactică. (Premises and pedagogical models  in training for teaching profession), Procedia of ELER 2015, Latest Innovations in Economic research, Education, Languages and Interdisciplinary studies(Selected studies) International Conference, Oradea, România. Vol. 3, Educational research, AARDVARD GLOBAL PUBLISHING, USA, pag. 21-30.Premise_%C5%9Fi_modele_pedagogice_%C3%AEn_formarea_pentru_profesiunea_didactic%C4%83._Premises_and_pedagogical_models_in_training_for_teaching_profession_
 Boncea Amelia Georgiana, Vîrtop Sorin-Avram(2015):Certificarea competențelor specifice profesiunii didactice. (Certification of  competencies specific to teaching profession), Procedia of ELER 2015, Latest Innovations in Economic research, Education, Languages and Interdisciplinary studies(Selected studies) International Conference, Oradea, România. Vol. 1 Economic RESEARCH, AARDVARD GLOBAL PUBLISHING, USA, pag. 81-87Certificarea_competentelor_specifice_profesiei_didactice

Educație
Meserii
Ocupații